Napoleão

Localidades

Napoleon (Dacota do Norte)
Napoleon (Indiana)
Napoleon (Michigan)
Napoleon (Missouri)
Napoleon (Ohio)

Cinema
Napoléon (1927), filme de Abel Gance
Napoleon (1995), filme infantil dirigido por Mario Andreacchio

Desambiguação